СДО — аббревиатура
 Самодвижущееся орудие (СДО)
 Террастар (СДО)
Система дистанционного образования/обучения (СДО)
 Современное дошкольное образование (журнал)

Примечания